Vosen ist der Familienname von:

 Emmy Vosen (1881–1944), deutsche Modistin jüdischen Glaubens, Opfer des Holocaust
 Josef Vosen (1943–2012), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Voosen
 Fosen (Begriffsklärung)